Ostade ist der Familienname folgender Personen:

Adriaen van Ostade (1610–1685), niederländischer Maler
Isaac van Ostade (1621–1649), niederländischer Maler